Kútásó, kútásással foglalkozó személy
 A kútásó, a Mekk mester filmsorozat egyik epizódja
Hasonló
 Kutasó, község Nógrád megyében